Бобяково — село в Аннинском районе Воронежской области.

Входит в состав Хлебородненского сельского поселения.

География 
Расположено в лесостепной полосе России, близ рек Большой и Малый Курлак.

Население

Улицы 
 ул. Дорожная,
 ул. Молодёжная,
 ул. Набережная.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района